Comitatul McIntosh (în original, McIntosh County, conform unui nume de familie - scoțian și irlandez - frecvent folosit în arealul limbii engleză, McIntosh,) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul McIntosh, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul McIntosh, statul  (Formate OK -- Categorie și format)
 Comitatul McIntosh, statul  (Formate ND -- Categorie și format)

Vezi și 

 McIntosh (dezambiguizare)
 McIntosh (nume)
 Intosh (dezambiguizare)
 Intosh (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii